Gimme Shelter steht für:

 Gimme Shelter (Lied), Rocksong der Band The Rolling Stones von 1969
 Gimme Shelter (Film), dokumentarischer Musikfilm aus dem Jahr 1970
 Gimme Shelter (2013), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2013